Volovec může být:

Topologické označení
 Volovec (Tatry) (2063 m) — hora v Západních Tatrách
 Volovec (Volovské vrchy) (1284 m) — hora ve Volovských vrších 
 Volovec (přítok Bystrianky) — potok v Nízkých Tatrách
 Volovec (obec) — sídlo městského typu v Zakarpatské oblasti na Ukrajině

Jiné označení
 volovec (Buphthalmum) – rod rostlin z čeledi hvězdnicovité 
 volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium)

Reference